Palacio de Potocki o Palacio Potocki puede referirse a cualquiera de los siguientes:

 Palacio de Potocki, palacio de la ciudad de Varsovia, Polonia, ubicado frente al Palacio Presidencial de Varsovia.
 Palacio de Potocki, edificio monumental de Odesa, Ucrania, hogar del Museo Nacional del Arte de Odesa.
 Palacio de Potocki, edificio monumental de Leópolis, Ucrania, actualmente sede de la Galería Municipal de Arte de Leópolis.
 Palacio de Potocki, palacio y monumento histórico de Tulchin, Ucrania.